Елеонора од Албукерка (Провинција Саламанка, 1374 - Медина дел Кампо, 16. децембар 1435) је била супруга Фернандо I од Арагона. Била је кћерка Санчо Алфонсо, 1. гроф од Албуркерка и Беатрис, грофица Албукерка.

Породично стабло 

Рођени 1374.
Умрли 1435.
Династија Трастамара